

Вест-Берлінгтон — місто, штат Айова
 Вест-Берлінгтон Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія